Osiedle Armii Krajowej – osiedle mieszkalne miasta Nowa Sól położone w zachodniej części miasta w dzielnicy Zatorze, przy drodze krajowej nr 3. 

Obecnie w skład osiedla wchodzi tylko jeden czteropiętrowy budynek mieszkalny budowany w systemie wielkiej płyty na początku lat 90., kiedy to w Nowej Soli rozpoczęto budowę kolejnego osiedla właśnie przy ul. Armii Krajowej. Jednak z powodu trudności ekonomicznych wzniesiono tylko ten jeden blok w roku 1991, a następnie inwestycję przerwano. Mimo tego nazwa Osiedle Armii Krajowej funkcjonuje do dnia dzisiejszego, a kwestia ponownego rozpoczęcia budowy następnych bloków jest nadal otwarta.

Dzielnice i osiedla Nowej Soli